Live in Phoenix (ibland stiliserat som ****: Live in Phoenix) är en live-CD/DVD av Fall Out Boy. Den släpptes den 1 april 2008 i USA och den 7 april 2008 i Storbritannien. DVD:n innehåller alla Fall Out Boys musikvideor, utom "Dead on Arrival" från Take This to Your Grave.

Låtlista

CD

Skiva 1 
 "Thriller" 
 "Grand Theft Autumn/Where Is Your Boy" 
 "Sugar, We're Goin Down" 
 "Our Lawyer Made Us Change the Name of This Song So We Wouldn't Get Sued" 
 "Hum Hallelujah" 
 "Tell That Mick He Just Made My List of Things to Do Today" 
 "I'm Like a Lawyer with the Way I'm Always Trying to Get You off (Me & You)" 
 "A Little Less Sixteen Candles, a Little More "Touch Me"" 
 "Beat It" (featuring John Mayer) (Michael Jackson-cover; studioversion) 
 "Golden" 
 "This Ain't a Scene, It's an Arms Race" 
 "Thnks fr th Mmrs" 
 ""The Take Over, the Breaks Over"" 
 "Dance, Dance" 
 "Saturday"

Skiva 2 
 "Live Performance - Honda Civic Tour, Phoenix, Arizona" [DVD] 
 "Sugar, We're Goin Down" [DVD] 
 "Dance, Dance" [DVD] 
 "A Little Less Sixteen Candles, a Little More "Touch Me"" [DVD] 
 "This Ain't a Scene, It's an Arms Race" [DVD] 
 "Thnks fr th Mmrs" [DVD] 
 "The Carpal Tunnel of Love" [DVD] 
 ""The Take Over, the Breaks Over"" [DVD] 
 "I'm Like a Lawyer with the Way I'm Always Trying to Get You off (Me & You)" [DVD] 
 Bonusmterial [DVD]

DVD 
 "Thriller" 
 "Grand Theft Autumn / Where Is Your Boy" 
 "Don't Matter" (Akon-cover) 
 "Sugar, We're Goin Down" 
 "Our Lawyer Made Us Change the Name of This Song So We Wouldn't Get Sued" 
 "Of All the Gin Joints in All the World" 
 "Hum Hallelujah" 
 "I Slept with Someone in Fall Out Boy and All I Got Was This Stupid Song Written About Me" 
 "Tell That Mick He Just Made My List of Things to Do Today" 
 "I'm Like a Lawyer with the Way I'm Always Trying to Get You off (Me & You)" 
 "A Little Less Sixteen Candles, a Little More "Touch Me"" 
 "Beat It" (Michael Jackson cover) 
 "The Carpal Tunnel of Love" 
 "Golden" 
 "I Write Sins Not Tragedies" (Panic at the Disco-cover) 
 "This Ain't a Scene, It's an Arms Race" 
 "Thnks fr th Mmrs" 
 ""The Take Over, the Breaks Over"" 
 "One and Only" (Timbaland featuring Fall Out Boy-cover) 
 "Dance, Dance" 
 "Drum Solo"
 "Saturday" 

Album av Fall Out Boy
Livealbum 2008